Парламентские выборы в Финляндии (1999) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 21 марта 1999 года.

Результаты выборов

Примечания 

1999
21
Финляндия
1999 год в Финляндии